Серси может значить:

 Серси () — вымышленный персонаж, появляющаяся в комиксах Marvel Comics.
 Серси (Арканзас) () — город, расположенный в округе Уайт, штат Арканзас, США.
 Серси (округ) () — округ в штате Арканзас, США.